Mistrzostwa świata U-23 - zawody dla siatkarzy do lat 23. Pierwsza edycja odbyła się w Brazylii w 2013 roku.

Historia

Tabela medalowa

Tabela wszech czasów

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej